Labropsis — рід родини Губаневі, живе у водах Індійського та Тихого океанів.

Species 
The currently recognized species in this genus are:
 Labropsis alleni J. E. Randall, 1981 (Allen's tubelip)
 Labropsis australis J. E. Randall, 1981 (southern tubelip)
 Labropsis manabei P. J. Schmidt, 1931 (northern tubelip)
 Labropsis micronesica J. E. Randall, 1981 (Micronesian wrasse)
 Labropsis polynesica J. E. Randall, 1981
 Labropsis xanthonota J. E. Randall, 1981 (yellow-back tubelip)

References 

Губаневі